Miejscowości w USA:
 Stanfield – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Stanfield – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Stanfield – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
W Wielkiej Brytanii:
 Stanfield – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Stanfield – miejscowość w dystrykcie Stoke-on-Trent, w hrabstwie Staffordshire (Anglia)